Naselje u Hrvatskoj:
 Studena, naselje u sastavu općine Klana

Naselja u Srbiji:
 Studena (Babušnica, Srbija), naselje u sastavu općine Babušnica
 Studena (Vranje, Srbija), naselje u sastavu općine Vranje
 Gornja Studena, naselje u sastavu općine Niška Banja
 Donja Studena, naselje u sastavu općine Niška Banja

BiH:
 Studena planina